

Musique

Groupe 

 , groupe de heavy metal américain formé à Phoenix (1981-1990.
 Icon Groupe progressif britannique réunissant Geoff Downes et John Wetton de la formation Asia, formé en 2005.

Album 

 , série de compilations d'albums éditée par  ;

 , album de  sorti le  ;

 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  et  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Icon, compilation de John Lennon sortie en  ;
 , compilation de  sortie le  ;
 Icon, album de Sheila E. sorti en . 
 , compilation de  sortie le  ;
 , compilation de  sortie le  ;
 , compilation de  sortie le  ;
 Icon, compilation de Ringo Starr sortie en .

Autres 
 ICON est associé à un langage de programmation de haut niveau ;
 , titre de travail de  est un film réalisé par Stephen Frears traitant du dopage du coureur cycliste Lance Armstrong.
 Icon Comics, un label de comics appartenant à Marvel.
ICON satellite scientifique de la NASA d'étude de la thermosphère.
 ICON Aircraft, une entreprise aéronautique américaine.
 Icon, un parcours de montagnes russes situé à Pleasure Beach, Blackpool.

Voir aussi 

, dont icon est une des traductions en anglais, plus « symbole » qu'image graphique.